Die Vietnam Open 2018 im Badminton fanden vom 7. bis zum 12. August 2018 im Nguyen Du Cultural Sports Club in Ho-Chi-Minh-Stadt statt.

Herreneinzel

Setzliste 
 Ygor Coelho (3. Runde)
 Daren Liew (zurückgezogen)
 Pablo Abián (2. Runde)
 Vladimir Malkov (3. Runde)
 Lu Guangzu (zurückgezogen)
 Chong Wei Feng (3. Runde)
 Yu Igarashi (Halbfinale)
 Sitthikom Thammasin (3. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Dameneinzel

Setzliste 
 Sayaka Takahashi (2. Runde)
 Minatsu Mitani (Halbfinale)
 Lee Ying Ying (2. Runde)
 Cai Yanyan (zurückgezogen)
 Brittney Tam (1. Runde)
 Sung Shuo-yun (2. Runde)
 Han Yue (Finale)
 Vũ Thị Trang (Viertelfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Herrendoppel

Setzliste 
 Aaron Chia / Soh Wooi Yik (Viertelfinale)
 Inkarat Apisuk / Tanupat Viriyangkura (2. Runde)
 Shia Chun Kang / Tan Wee Gieen (2. Runde)
 Po Li-wei / Yang Ming-tse (1. Runde)
 Angga Pratama / Ryan Agung Saputra (zurückgezogen)
 Keiichiro Matsui / Yoshinori Takeuchi (Viertelfinale)
 Hiroki Okamura / Masayuki Onodera (2. Runde)
 Tan Boon Heong /  Yoo Yeon-seong (2. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Damendoppel

Setzliste 
 Ayako Sakuramoto / Yukiko Takahata (1. Runde)
 J. Meghana / Poorvisha Ram (1. Runde)
 Savitree Amitrapai / Pacharapun Chochuwong (Viertelfinale)
 Misato Aratama / Akane Watanabe (Champions)
 Agatha Imanuela / Siti Fadia Silva Ramadhanti (Viertelfinale)
 Nami Matsuyama / Chiharu Shida (Finale)
 Minami Kawashima / Aoi Matsuda (Viertelfinale)
 Chen Hsiao-huan / Hu Ling-fang (2. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Mixed

Setzliste 
 Evgeniy Dremin / Evgeniya Dimova (zurückgezogen)
 Đỗ Tuấn Đức / Phạm Như Thảo (2. Runde)
 Chen Tang Jie / Peck Yen Wei (2. Runde)
 Arif Abdul Latif /  Rusydina Antardayu Riodingin (2. Runde)
 Chang Ko-chi / Cheng Chi-ya (2. Runde)
 Shivam Sharma / Poorvisha Ram (1. Runde)
 Chen Sihang / Xu Ya (Viertelfinale)
 Tseng Min-hao / Chen Hsiao-huan (1. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Weblinks 
 Turnierseite

2018
Badmintonwettbewerb in Ho-Chi-Minh-Stadt
Badminton 2018